Friedrich Leopold Loesener ist der Name folgender Personen:
 Friedrich Leopold Loesener (Kaufmann) (1834–1903), deutscher Kaufmann, Unternehmer und Politiker
 Friedrich Leopold Loesener-Sloman (1864–1936), deutscher Reeder und Politiker
 Friedrich Leopold Loesener (1802–1866), Kommerzienrat